Isoka steht für:

 Isoka (Sambia), Ort im Distrikt Isoka, Provinz Muchinga, Sambia
 Isoka (Distrikt), Distrikt in der Provinz Muchinga, Sambia